Wierzbowska ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anna Wierzbowska (* 1990), polnische Ruderin
 Maria Wierzbowska (* 1995), polnische Ruderin